Valdés kan syfta på följande platser:

Argentina 

 Valdéshalvön, halvö, Chubut,

Ecuador 

 Valdez (ort i Ecuador), Esmeraldas,

Spanien 

 Valdés (ort), Andalusien, Provincia de Málaga, 
 Valdés (kommun), Asturien, Province of Asturias, 

Robotskapade Argentinaförgreningar
Robotskapade Ecuadorförgreningar
Robotskapade Spanienförgreningar